Георгиевски () — македонская фамилия. Известные носители:
 Георгиевски, Благоя (1950—2020) — югославский и северомакедонский баскетболист.
 Георгиевски, Славчо (род. 1980) — македонский футболист.